Federigo ist ein italienischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Federigo ist eine altertümliche italienische Form des Namens Friedrich.

Namensträger

Vorname 

 Federigo Barocci (1535–1612), italienischer Maler im beginnenden Barock
 Federigo Enriques (1871–1946), italienischer Mathematiker
 Federigo Fiorillo (1753–1823), deutscher Violin- und Violaspieler und Komponist
 Federigo Fregoso (* um 1480; † 1541), italienischer katholischer Geistlicher, Schriftsteller und Heerführer
 Federigo Giambelli, auch Federigo Gianibelli (* vor 1584; † nach 1585), italienischer Kriegsbaumeister des ausgehenden 16. Jahrhunderts
 Federigo Griso (1507–1570), italienischer Reitmeister
 Federigo Melis (1914–1973), italienischer Wirtschaftshistoriker
 Federigo Savelli († 1649), römischer Fürst und Feldmarschall
 Federigo Tozzi (1883–1920), italienischer Schriftsteller

Kunstfigur 
 Federigo, Novelle von Prosper Mérimée aus dem Jahr 1829

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname